И́горь Якове́нко: Яковенко, Игорь Александрович (род. 1951) — российский журналист и редактор, преподаватель, блогер.
 Яковенко, Игорь Григорьевич (род. 1945) — российский культуролог и философ, педагог.
 Яковенко, Игорь Фёдорович (в монашестве Арсений; род. 1968) — епископ Русской православной церкви, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.